

Pessoas

Beltrán de La Cueva (1443–1492), nobre, político e militar espanhol;
Bartolomé de la Cueva y Toledo (1499–1562), cardeal espanhol;
Gabriel III de la Cueva e Girón (1515–1571), aristocrata, político e militar espanhol;
Diego de Benavides y de la Cueva (1607–1666), nobre, militar, diplomata e escritor espanhol;
Baltasar de la Cueva Enríquez (1626–1686), nobre, político, militar e diplomata espanhol;
Christian Cueva (1991), futebolista peruano.

Outros

Cueva de Ágreda, município espanhol de Sória;
La Cueva de Roa, município espanhol de Burgos;
San Pedro de la Cueva, município mexicano de Sonora;
Cueva del Moro, caverna espanhola de Andaluzia;
Cueva de las Manos, caverna argentina de Santa Cruz;
Cueva de Las Monedas, sítio arqueológico espanhol de Puente Viesgo, Cantábria.

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes